Mühlenbruch ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Mühlenbruch (* 1936), deutsche Pharmazeutin und Präsidentin der European Platform of Women Scientists EPWS in Brüssel
 Christian Friedrich Mühlenbruch (1785–1843), deutscher Rechtswissenschaftler
 Christiane Mühlenbruch, deutsche Fußballspielerin und -trainerin
 Ernst Mühlenbruch (1856–1928), deutscher Generalmajor
 Heinrich Mühlenbruch (1803–1887), deutscher Theaterintendant
 Johannes Mühlenbruch (1855–1932), deutscher Maler 

Mühlenbruch ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Mühlenbruch, Ortsteil von Detmold
 Mühlenbruch, Naturschutzgebiet bei Bergkamen
 Mühlenbruch, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Skrzydłowo (Rymań)
 Mühlenbruch, deutscher Name von Mulisko, Ortsteil von Łącko (Postomino), Polen
 Naturschutzgebiet Mühlenbruch (Goch), Naturschutzgebiet bei Goch